Pascal Garnier (1872-1898), ingénieur français ;
 Pascal Garnier (1949-2010), écrivain français.